Фредрик Юханссон:
 Фредрик Юханссон (род. 1984) — профессиональный шведский киберспортсмен, игрок в Warcraft III, также известный под ником «MaDFroG».
  (1974—2022) — шведский гитарист.